Ahmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ahmann (* 1968), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Crissy Ahmann-Leighton (* 1970), US-amerikanische Schwimmerin
 Erhard Ahmann (1941–2005), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jochem Ahmann (* 1957), deutscher Künstler und Designer
 Jörg Ahmann (* 1966), deutscher Volleyballspieler
 Karin Renate Ahmann (* 1943), deutsche Richterin am Bundesfinanzhof
 Philipp Ahmann (* 1974), deutscher Dirigent
 Rolf Ahmann (* 1955), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Ahman
 Aman (Begriffsklärung)
 Amann